Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter McNamara e Paul McNamee che hanno battuto in finale Mark Edmondson e Mike Estep 2-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Peter McNamara /  Paul McNamee (campioni)
 Tomáš Šmíd /  Balázs Taróczy (primo turno)

 Jan Kodeš /  Ivan Lendl (quarti di finale)
 Frew McMillan /  Andrew Pattison (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 1981